Olof Ahlberg kan syfta på:

* Olof Ahlberg (skulptör) (1876-1956), svensk skulptör 
 Olof Ahlberg (entomolog) (1893-1967), svensk entomolog